Petite rivière Noire peut désigner :
 Petite rivière Noire, un affluent de la rivière Portneuf, dans la municipalité de Portneuf-sur-Mer, au Québec, au Canada ;
 Petite rivière Noire, un affluent de la rivière Noire Nord-Ouest, dans les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet et de Sainte-Lucie-de-Beauregard, au Québec, au Canada ;
 Petite rivière Noire, une rivière qui coule les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Saint-Antonin, au Québec, au Canada ;
 Petite rivière Noire, un affluent de la rivière Saint-François, dans les municipalités de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire, au Québec, Canada.

Voir aussi 
 Petite Rivière Noire Football Club, un club de football mauricien basé à Tamarin